

Cucina 
 Dovedale – formaggio inglese

Geografia 
 Dovedale – valle del Derbyshire e dello Staffordshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Dovedale – villaggio del distretto centrale, nel Botswana